Mužská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do singlové soutěže antukového římského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Z dvoukolové kvalifikace se probojovalo sedm tenistů. Obhájcem titulu byla světová dvojka Rafael Nadal.

Středeční program byl zrušen pro déšť a řada hráčů tak ve čtvrtek odehrála dva zápasy. Třetí hráč světa Roger Federer odvrátil ve třetím kole dva mečboly Chorvatu Bornovi Ćorićovi, kterého porazil až poměrem míčů 9:7 v tiebreaku rozhodující sady. Do vítězného konce tak dovedl dvacátý zápas v kariéře, v jehož průběhu čelil mečbolové hrozbě.

Australan Nick Kyrgios byl ve třetím setu druhého kola diskvalifikován po opakovaných varováních za nesportovní chování. Anulovány mu byly žebříčkové body a finanční odměny, rovněž tak nárok na hotelové ubytování.

Vítězství obhájil druhý nasazený Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 6–0, 4–6 a 6–1. Ve vzájemném spoupeření snížil pasivní poměr utkání na 26–28. Až 54. duel a 142. sada této série přinesly první „kanár“, set v poměru 6–0. V probíhající sezóně si Nadal připsal premiérové turnajové vítězství, které po devítiměsíčním čekání představovalo osmdesátý první singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Rome Masters triumfoval podeváté. Celkově 34. trofejí v sérii Masters se na čele opět odpoutal od Djokoviće, jenž se na Španělův rekordní počet dotáhl o týden dříve na Madrid Open. Čtyřnásobný římský šampion Djoković odehrál v areálu Foro Italico deváté finále.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2019